Zvonař může být:

 zvonař – výrobce zvonů

příjmení
 Adam Zvonař (* 1989) – český tanečník, první sólista baletu Národního divadla
 Josef Leopold Zvonař (1824–1865) – český hudební skladatel, teoretik a pedagog
 Karel Zvonař (1912–???) – československý zápasník

Podobné názvy 
 Zvonařka